Rada Naczelna ZHR – jest najwyższą władzą Związku pomiędzy zjazdami.

Skład Rady Naczelnej ZHR 
 Przewodniczący ZHR,
 Naczelnik Harcerzy ZHR,
 Naczelniczka Harcerek ZHR,
 przewodniczący zarządów okręgów,
 16 członków wybranych przez Zjazd ZHR (do XV Zjazdu ZHR 22 członków wybieranych przez Zjazd ZHR)

Kompetencje Rady Naczelnej ZHR 
 Powołuje spośród harcmistrzyń i harcmistrzów związku: 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, Członków Naczelnictwa oraz ich odwołuje.
 Wybiera oraz zwalnia Naczelnego Kapelana Związku w porozumieniu z właściwą władzą kościelną.
 Ustala liczbę członków Naczelnictwa.
 Wybiera Naczelnika Harcerzy, Naczelniczkę Harcerek w wypadku rezygnacji z pełnionych funkcji pomiędzy Zjazdami ZHR.
 Wyznacza spośród wiceprzewodniczących pełniącego obowiązki Przewodniczącego w wypadku rezygnacji z pełnionych funkcji pomiędzy Zjazdami ZHR.
 Interpretuje Statut ZHR i Uchwały Zjazdu ZHR.
 Uchwala regulamin Rady Naczelnej, Naczelnictwa oraz regulamin wyborczy na Zjazd ZHR i regulamin okręgu.
 Uchwala na wniosek Sądu Harcerskiego jego regulamin.
 Uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku jej regulamin.
 Nadzoruje prace Naczelnictwa, przyjmuje jego roczne sprawozdania.
 Nadzoruje gospodarkę majątkową Związku.
 Uchwala budżet i ustala wysokości składek organizacyjnych.
 Zatwierdza bilans Związku oraz rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu.
 Tworzy i likwiduje okręgi ZHR.
 Rozpatruje odwołania od decyzji Naczelnictwa, zatwierdza oraz rozwiązuje ruchy programowo-metodyczne.

Członkowie Rady wybierani są na dwuletni okres kadencji pomiędzy Zjazdami ZHR spośród instruktorek i instruktorów w stopniu harcmistrzyni i harcmistrza lub podharcmistrzyni i podharcmistrza. W razie vacatu Rada może dokooptować nowych członków, przy czym ich liczba nie może przekroczyć 1/3 Rady.
Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje Przewodniczący ZHR lub wiceprzewodniczący.
Na żadanie 1/3 członków Rady lub Komisji Rewizyjnej Związku Przewodniczący ZHR musi zwołać, nie później niż dwa tygodnie po złożeniu odpowiedniego wniosku, Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Naczelnej.

Skład Rady Naczelnej ZHR – XVII Zjazd ZHR (2021–2023) 

 hm. Karol Siergiej (Przewodniczący ZHR)
 hm. Justyna Kralisz (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Michał Markowicz (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd:

 hm. Katarzyna Bieroń
 hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 hm. Michał Butkiewicz
 hm. Artur Dryjer
 phm. Piotr Dudziński
 hm. Rene Karkocha
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Marcelina Koprowska
 hm. Urszula Kret
 hm. Anna Malinowska
 hm. Magdalena Masiak
 hm. Agata Nowacka
 hm. Grzegorz Nowik
 hm. Adam Paczyna
 hm. Dominika Romanowicz
 phm. Barbara Sobieska

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XVI Zjazd ZHR (2018–2021) 

 hm. Grzegorz Nowik (Przewodniczący ZHR)
 hm. Dominika Romanowicz (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Michał Markowicz (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd

 hm. Renata Adrian-Cieślak 

 hm. Jarosław Błoniarz

 hm. Ewa Borkowska-Pastwa

 hm. Michał Butkiewicz

 phm. Bartłomiej Dukała
 hm. Marek Jędrzejowski
 hm. Rene Karkocha
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Urszula Kret
 hm. Karol Leszczyński
 hm. Jan Pastwa
 phm. Urszula Pawlak
 phm. Marcin Pluta
 phm. Adam Skarżyński
 phm. Barbara Sobieska
 hm. Przemysław Stawicki

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XV Zjazd ZHR (2016–2018) 

 hm. Grzegorz Nowik (Przewodniczący ZHR)
 hm. Dominika Romanowicz (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Robert Kowalski (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd

Uchwałą nr X XV Zjazdu ZHR zmniejszono ilość członków Rady Naczelnej z 22 do 16 z wyboru. 

 hm. Renata Adrian-Cieślak

 hm. Katarzyna Bieroń
 hm. Ewa Borkowska-Pastwa – Sekretarz Rady Naczelnej

 hm. Michał Butkiewicz

 hm. Włodzimierz Dola 

 hm. Monika Jaskuła (zrezygnowała 18.06.2016)

 hm. Marek Jędrzejowski 

 phm. Rene Karkocha 

 hm. Maciej Karmoliński 

 hm. Urszula Kret

 hm. Barbara Kubiak 

 hm. Anna Malinowska 

 hm. Lech Najbauer 

 hm. Jan Pastwa

 hm. Małgorzata Siergiej

 hm. Przemysław Stawicki
 phm. Rafał Zommer (od 25.09.2016)

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XIV Zjazd ZHR (2014–2016) 

 hm. Ewa Borkowska-Pastwa (Przewodniczący ZHR)
 hm. Katarzyna Bieroń (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Sebastian Grochala (Naczelnik Harcerzy) – do 21 marca 2015 (złożył rezygnacje)
 hm. Robert Kowalski (Naczelnik Harcerzy) – od kwietnia 2015

Członkowie wybrani przez Zjazd

 hm. Sebastian Adamus 
 hm. Renata Adrian-Cieślak
 hm. Jarosław Błoniarz 
 hm. Michał Butkiewicz
 hm. Włodzimierz Dola 
 phm. Bartłomiej Dukała
 phm. Maciej Górski 
 hm. Andrzej Jaworski  
 hm. Marek Jędrzejowski  
 phm. Paweł Joachimiak 
 hm. Grzegorz Karczmarczyk
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Piotr Koj
 hm. Adam Kralisz 
 hm. Magdalena Masiak
 hm. Mariusz Ossowski 
 phm. Paweł Pająk 
 hm. Jan Pastwa
 phm. Daniel Rudnicki 
 hm. Monika Rudnicka 
 phm. Przemysław Stawicki 
 phm. Rafał Zommer 

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XII Zjazd ZHR (2012–2014) 

 hm. Ewa Borkowska-Pastwa (Przewodniczący ZHR)
 hm. Katarzyna Bieroń (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Sebastian Grochala (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd
 hm. Renata Adrian-Cieślak
 hm. Jarosław Błoniarz
 hm. Michał Butkiewicz
 hm. Barbara Brzewska
 phm. Bartłomiej Dukała
 hm. Marek Gajdziński
 hm. Marek Jędrzejowski
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Magdalena Masiak
 hm. Adam Niemkiewicz
 hm. Mariusz Ossowski
 hm. Jan Pastwa
 hm. Monika Rudnicka
 phm. Daniel Rudnicki
 hm. Maciej Sady
 hm. Monika Sidor
 phm. Andrzej Smoliński
 phm. Anna Stawiarska
 phm. Przemysław Stawicki
 hm. Tomasz Sulewski
 hm. Wiesław Turzański – zrezygnował z członkostwa w RN ZHR w dniu 30 czerwca 2012 w związku z podjęciem funkcji Sekretarza Generalnego ZHR
 hm. Anna Wysocka
Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:
 przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XI Zjazd ZHR (2010–2012) 
 hm. Michał Butkiewicz (Przewodniczący ZHR)
 hm. Maria Brzeska-Deli (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Radosław Podogrocki (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd
 hm. Renata Adrian-Cieślak
 hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 hm. Ewa Ciosek
 hm. Elżbieta Czuma
 phm. Włodzimierz Dola
 hm. Joanna Filipowicz-Adamowicz
 hm. Marek Gajdziński
 hm. Bartłomiej Godzisz
 ks. hm. Michał Gutkowski
 hm. Wojciech Hausner
 hm. Marek Jędrzejowski
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Magdalena Karowska-Koperwas
 hm. Adam Komorowski
 phm. Katarzyna Ossowska
 phm. Andrzej Smoliński
 phm. Przemysław Stawicki
 hm. Szymon Tatar
 hm. Wiesław Turzański 
 o. hm. Marcin Wrzos
 hm. Anna Wysocka
Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:
 phm. Grzegorz Karczmarczyk (Okręg Mazowiecki)
 hm. Anna Litner (Okręg Górnośląski)
 phm. Wojciech Smolak (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 przewodniczący pozostałych okręgów

Skład Rady Naczelnej ZHR – X Zjazd ZHR (2008–2010) 
 hm. Michał Butkiewicz (Przewodniczący ZHR)
 hm. Maria Brzeska-Deli (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Michał Sternicki (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd
 phm. Anna Zagrajek HR
 hm. Urszula Kret HR
 hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
 hm. Magdalena Masiak HR
 ks. hm. Michał Gutkowski HR
 hm. Grzegorz Nowik HR
 hm. Mateusz Stąsiek HR
 hm. Wiesław Turzański HR
 ks. hm. Tomasz Kościelny HR
 hm. Tomasz Maracewicz HR
 phm. Radosław Podogrocki HO
 hm. Joanna Filipowicz-Adamowicz HR
 hm. Konrad Obrębski HR
 hm. Jarosław Błoniarz HR
 hm. Maciej Sady HR
 hm. Roman Wróbel HR
 phm. Przemysław Stawicki HO
 hm. Renata Adrian-Cieślak HR
 hm. Dariusz Kuszczak HR
 hm. Urszula Stefańska HR
 hm. Maciej Karmoliński HR
 phm. Grzegorz Majcher HR

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:
 hm. Anna Litner (Okręg Górnośląski)
 hm. Tomasz Sibora zastąpiony przez phm. Wojciech Smolak w marcu 2010 (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 phm. Monika Kobus (Okręg Lubelski)
 phm. Przemysław Czuma (Okręg Łódzki)
 hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
 hm. Lech Najbauer (Okręg Mazowiecki)
 hm. Józef Mitka (Okręg Podkarpacki)
 phm. Mariusz Ossowski (Okręg Pomorski)
 phm. Leszek Masklak (Okręg Wielkopolski)
 phm. Jacek Kowalski (Okręg Północno-Zachodni)

Skład Rady Naczelnej ZHR – IX Zjazd ZHR (2006–2008) 
 hm. Marcin Jędrzejewski (Przewodniczący ZHR)
 hm. Magdalena Masiak (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Michał Sternicki (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd
 hm. Iwona Betcher
 hm. Jarosław Błoniarz
 hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 phm. Agnieszka Dworczyk
 hm. Dominika Karmolińska
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Adam Komorowski
 hm. Dariusz Kuszczak
 hm. Izabella Lankosz
 phm. Joanna Martynuska
 phm. Danuta Milewska
 phm. Lech Najbauer
 hm. Rafał Obarzanek
 hm. Konrad Obrębski
 phm. Przemysław Stawicki
 hm. Tomasz Sulewski
 hm. Agnieszka Szymańska
 hm. Maria Tkaczyk
 phm. Jacek Tworkowski
 hm. Krzysztof Wójtowicz – Sekretarz Rady Naczelnej
 phm. Anna Zagajek
 hm. Maria Zięba

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:
 hm. Paweł Schindler (Okręg Dolnośląski)
 hm. Iwona Solisz (Okręg Górnośląski)
 hm. Tomasz Sibora (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 hm. Konrad Konefał (Okręg Lubelski)
 phm. Radosław Podogrocki (Okręg Łódzki)
 hm. Dariusz Kuszczak (Okręg Małopolski)
 hm. Małgorzata Żochowska (Okręg Mazowiecki)
 ks. hm. Roman Jurczak (Okręg Podkarpacki)
 phm. Mariusz Ossowski (Okręg Pomorski)
 phm. Jarosław Szymczak (Okręg Wielkopolski)
 hm. Andrzej Karut (Okręg Północno-Zachodni)

Skład Rady Naczelnej ZHR – VIII Zjazd ZHR (2004–2006) 
 hm. Kazimierz Wiatr (Przewodniczący ZHR)
 hm. Magdalena Masiak (Naczelniczka Harcerek)
 hm. Paweł Zarzycki (Naczelnik Harcerzy)

Członkowie wybrani przez Zjazd
 hm. Jarosław Błoniarz
 hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 hm. Konrad Ciesiołkiewicz
 hm. Agnieszka Dorosz
 phm. Eliza Dzwonkiewicz
 hm. Marek Gorgoń
 hm. Michał Gutkowski
 hm. Maciej Karmoliński
 hm. Adam Komorowski
 hm. Izabella Lankosz
 hm. Tomasz Maracewicz
 hm. Konrad Obrębski
 phm. Piotr Papieski
 hm. Marek Różycki 
 phm. Karol Siergiej
 hm. Stanisław Stawski
 hm. Anna Stąsiek
 hm. Tomasz Sulewski
 phm. Izabela Szułcik-Obrębska (Sekretarz Rady Naczelnej)
 phm. Szymon Tatar
 hm. Roman Wróbel
 hm. Joanna Zommer

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:
 phm. Wojciech Piątkowski (Okręg Dolnośląski)
 hm. Iwona Solisz (Okręg Górnośląski)
 hm. Tomasz Sibora (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 hm. Roman Śliwczyński (Okręg Lubelski)
 phm. Radosław Podogrocki (Okręg Łódzki)
 hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
 hm. Małgorzata Żochowska (Okręg Mazowiecki)
 phm. Leszek Węgrzyn (Okręg Podkarpacki)
 phm. Paweł Bajurski (Okręg Pomorski)
 phm. Magdalena Wieremiejuk (Okręg Północno-Wschodni)
 phm. Witold Jackowiak (Okręg Wielkopolski)
 hm. Andrzej Karut (Okręg Północno-Zachodni)

Skład Rady Naczelnej ZHR – VI zjazd ZHR  (1999–2001) 
 hm. Feliks Borodzik  
 hm. Jarosław Cichoń 
 phm. Maciej Dokurno 
 ks. hm. Zbigniew Formella  
 hm. Beata Hucz-Pszon  
 hm. Maciej Karmoliński 
 hm. Urszula Kret  
 ks. hm. Adam Leszczyński  
 phm. Joanna Ochonczenko
 phm. Artur Oleszczuk 
 hm. Krzysztof Piaseczny  
 hm. Paulina Podogrocka 
 phm. Radosław Podogrocki 
 hm. Joanna Rudnik 
 phm. Paweł Schindler 
 hm. Iwona Solisz 
 phm. Przemysław Stawicki  
 ks. hm. Krzysztof Szczygieł 
 phm. Małgorzata Szymańska 
 phm. Marcin Tatara  
 hm. Grażyna Wardawy 
 phm. Piotr Wróblewski.

Skład Rady Naczelnej ZHR – V zjazd ZHR  (1997–1999) 
 phm. Teodor Buchner 
 phm. Małgorzata Drabińska  
 hm. Ireneusz Dzieszko 
 ks. hm. Zbigniew Formella  
 hm. Jacek Gęsiak 
 hm. Marek Gorgoń 
 hm. Ewa Hoffmann-Piotrowska  
 hm. Maciej Karmoliński  
 hm. Robert Kawałko 
 hm. Piotr Koj 
 ks. phm. Adam Leszczyński  
 hm. Aleksander Motała 
 hm. Małgorzata Oleszczuk 
 hm. Monika Petri 
 hm. Tomasz Pisarek 
 hm. Marek Różycki 
 hm. Małgorzata Ruprecht 
 phm. Paweł Schindler 
 phm. Maciej Starego 
 hm. Michał Sternicki  
 phm. Dariusz Szkiłondź 
 hm. Krzysztof Jacek Woś.

Skład Rady Naczelnej ZHR – IV zjazd ZHR  (1995–1997) 
 hm. Jacek Brzezinka 
 phm. Włodzimierz Dębiński  
 phm. Ireneusz Dzieszko  
 ks. hm. Zbigniew Formella 
 phm. Jacek Gęsiak  
 hm. Wojciech Hausner 
 phm. Ewa Hoffmann 
 hm. Beata Hucz–Pszon 
 hm. Magdalena Jędrzejewska  
 hm. Marek Jędrzejowski 
 hm. Marek Karmoliński 
 hm. Jerzy Mika  
 phm. Tomasz Nowacki  
 hm. Monika Petri 
 hm. Marek Różycki 
 phm. Maciej Starego  
 phm. Dariusz Szkiłondź  
 phm. Małgorzata Szymańska  
 phm. Piotr Tarnowski 
 hm. Wiesław Turzański  
 hm. Remigiusz Wojtek  
 hm. Anna Zachwieja.

Skład Rady Naczelnej ZHR – II zjazd ZHR  (1990–1992) 
 phm. Agata Bąk  
 hm. Ryszard Brykowski
 hm. Michał Butkiewicz 
 hm. Jacek Chodorski 
 hm. Barbara Fiktus  
 hm. Marek Frąckowiak 
 phm. Piotr Giczela  
 ks. hm. Roman Jurczak 
 phm. Ryszard Kandzora  
 hm. Maciej Karmoliński 
 phm. Maciej Kowalik  
 phm. Tomasz Łęcki 
 phm. Mariola Łukaszewska 
 hm. Józef Mitka  
 hm. Aleksander Motała 
 hm. Jan Pastwa  
 hm. Michał Rzepiak  
 hm. Krzysztof Stanowski 
 hm. Wiesław Turzański  
 hm. Ewa Urbańczyk  
 hm. Jacek Zaucha
 hm. Ryszard Żukowski.

Skład Rady Naczelnej ZHR – I zjazd ZHR  (1989–1990) 
 Grażyna Broniewska
 Stanisław Broniewski „Orsza” 
 Ryszard Brykowski  
 Michał Butkiewicz
 Monika Figiel 
 Marek Frąckowiak  
 Marek Gajdziński 
 Ewa Gronkiewicz 
 Elżbieta Gryczyk  
 Michał Guć 
 Jarosław Janas 
 Jacek Kaszuba 
 Anna Kowal 
 Maciej Lisicki 
 Tomasz Maracewicz 
 Joanna Sikora 
 Tomasz Strzembosz  
 Krzysztof Stanowski
 Andrzej Suchocki 
 Ewa Urbańczyk 
 Paweł Wieczorek
 Wojciech Wróblewski
 Andrzej Wysocki 
 Piotr Wysocki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 ZHR.pl
 Naczelnictwo